Ivan Efremov ist der Name folgender Personen:

* Ivan Efremov (Gewichtheber) (* 1986), usbekischer Gewichtheber

Siehe auch:
 Iwan Antonowitsch Jefremow (1908–1972), russisch-sowjetischer Paläontologe und Schriftsteller